Vanasse steht für:

 Lac Vanasse, See in der Provinz Québec, Kanada

Vanasse ist der Familienname folgender Personen:

 Karine Vanasse (* 1983), kanadische Schauspielerin und Filmproduzentin